LAR eller Lar kan syfta på

Lar (gibbon) – en art av gibboner
LAR – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Libyen
LAR – IATA:s kod för en flygplats i Laramie i Wyoming, se Laramie Regional Airport
Lar – en husgud i romersk mytologi, se larer
LAR – en tidigare yrkesideell organisation[, se Landskapsarkitekternas Riksförbund

Geografi

Indien 

 Lār (ort), Uttar Pradesh, Deoria,

Iran 

 Lar (flygplats), 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar